Hein? - o segundo álbum lançado pela cantora Ana Cañas

Pessoas
Piet Hein
Karl Hein
Mel Hein
Hein Verbruggen